Васи:
 Васи — традиционная японская бумага.
 Васи — титул у шиитов, исполнитель духовного завещания пророка.